Damlapınar ist die Bezeichnung folgender Orte:

 Damlapınar (Karataş), Ortschaft im Landkreis Karataş der türkischen Provinz Adana
 Damlapınar (Karaman), Ortschaft in der türkischen Provinz Karaman
 Damlapınar (Palu), Ortschaft im Landkreis Palu der türkischen Provinz Elazığ